46. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 lutego 1949 roku w Davos, w Szwajcarii. Łyżwiarze startowali na Eisstadion po raz 9 (wcześniej w 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1929, 1932 i 1937). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 12 po trzech dystansach. Mistrzem Europy został reprezentant Norwegii Sverre Farstad. W czasie zawodów ustanowiono dwa rekordy świata. Węgier Kornél Pajor pobił rekord na 5000 m, a Norweg Hjalmar Andersen na 10000 m.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarzy z 9 krajów. Sklasyfikowanych zostało 29.

Wyniki 
 DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1949 w sportach zimowych
1949 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos